Коврижка:
 Коврижка — вид сладкой выпечки.
 Коврижка — река в Амурской области, приток Селиткана.
 Коврижка — село, в Константиновском районе Амурской области России.
 Коврижка — бывшая деревня в Краснокамском районе Башкирии, близ города Нефтекамск (ныне уничтожена).
 Коврижка — неофициальное название острова Скребцова в Амурском заливе, в окрестностях Владивостока.
 «Коврижка» — народное название Суклёмского Свято-Троицкого монастыря (1899—1937).

См. также 
 Коврига
 «Речная Коврижка» — народное название острова Речной в Амурском заливе в окрестностях Владивостока.